Dražen - variante del nome proprio di persona Dragan
Dražeň - comune della Repubblica Ceca
Drążeń - centro abitato nel comune di Krzymów, Polonia